Дозморка — река в России, течёт по территории Усть-Вымского района Республики Коми. Устье реки находится в 38 км по правому берегу Шежамки на высоте 77 м над уровнем моря. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000022897.

Примечания 

Бассейн Вычегды
Реки Усть-Вымского района